Кабулунга Арсениу Себастьяну, также известен как Лав (, род. 13 марта 1979, Луанда) — ангольский футболист, нападающий.

Биография 
Выступал за многие известные ангольские футбольные команды. С 2013 года форвард играет за клуб «Кабушкорп». Многие годы выступал за национальную сборную Анголы. Первый матч за неё форвард сыграл в 2001 году. В 2006 году Лав в составе национальной команды участвовал в Чемпионате мира в Германии. Всего за сборную нападающий сыграл 41 матч и забил 7 голов.

Примечания 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Атлетику Авиасан»
Игроки ФК «Петру Атлетику»
Игроки ФК «Примейру де Агошту»
Игроки ФК «Кабушкорп»